Killanin ist der Name folgender Personen:

 Michael Morris, 1. Baron Killanin (1826–1901)
 Martin Henry Fitzpatrick Morris, 2. Baron Killanin (1867–1927)
 Michael Morris, 3. Baron Killanin (1914–1999)
 Red Morris, 4. Baron Killanin (* 1947), anglo-irischer Adliger und Filmproduzent

Siehe auch:
 Baron Killanin